

Letteratura 
 Zanoni – romanzo di Edward Bulwer-Lytton del 1842

Persone
 Zanoni – cognome italiano
Andrea Zanoni – europarlamentare
Bruno Zanoni – ciclista
Giacomo Zanoni – botanico
Gino Zanoni – calciatore
Ilaria Zanoni – cestista
Magda Angela Zanoni – politica italiana

Animali
Hauffiosaurus zanoni – rettile marino estinto

Pagine correlate 
 Zanon
 Zanone